Соревнования по бегу на 1500 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Белграде прошли 3—4 марта 2017 года на «Комбанк Арене».

Действующим зимним чемпионом Европы в беге на 1500 метров являлся Якуб Голуша из Чехии, пропускавший этот турнир из-за травмы.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+1)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 3 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 3 забегах вышли 22 легкоатлета. Испанец Марк Алькала и Джон Траверс из Ирландии были допущены до финала решением апелляционного жюри. В момент старта их предварительного забега судья сделал два выстрела (что означает фальстарт) и они сбросили скорость. Однако остальные участники после непродолжительного замешательства продолжили бег, а судьи не стали их останавливать. Алькала и Траверс догнать основную группу не смогли, закончив дистанцию последними.

Финал 

Финал в беге на 1500 метров у мужчин состоялся 4 марта 2017 года. C самого старта бег возглавил Калле Берглунд из Швеции. С постепенно возраставшим темпом смог справиться только поляк Марцин Левандовский, выигравший вторую золотую медаль чемпионатов Европы в помещении. Берглунд, как и ставший третьим Филип Сасинек, впервые в карьере оказался на пьедестале главных международных соревнований.

Примечания

Ссылки 
 

бег